Ròcabruna d'Argenç (nom occità) (en francès Roquebrune-sur-Argens) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 11.540 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  La Pêche

Referències 

Municipis del Var